Bonea (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Benevento
Bonea (geslacht), een geslacht van hooiwagens